Oddział Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jego siedziba znajduje się przy ul. Żeligowskiego 7-9 w Łodzi. Powstał w 2004 r.

Struktura 
 II Klinika Urologii
 Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 Klinika Chorób Wewnętrznych,Diabetologii i Farmakologii Klinicznej
 Oddział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Wojskowych
 Oddział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy
 Oddział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Dentystów
 Zakład Biologii Molekularnej
 Zakład Biologii Nowotworów
 Zakład Biologii Strukturalnej
 Zakład Biotechnologii Medycznej
 Zakład Endokrynologii Porównawczej
 Zakład Fizjologii Doświadczalnej
 Zakład Fizjologii Klinicznej
 Zakład Fizjologii Ogólnej
 Zakład Fizjologii Układu Krążenia
 Zakład Immunopatologii
 Pracownia Genetyki Molekularnej
 Zakład Interakcji Międzykomórkowych
 Zakład Kancerogenezy Molekularnej
 Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych
 Zakład Medycznych Technik Obrazowania
 Zakład Psychiatrii Biologicznej

Kierunki studiów 
 Biotechnologia
 Elektroradiologia

Władze 
 Prodziekan ds. Kształcenia, Kierownik Oddziału Nauk Biomedycznych: prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski
 Prodziekan ds. Kierunku Biotechnologia Oddziału Nauk Biomedycznych: prof. dr hab. n. med. Henryk Witas
 Prodziekan ds. Kierunku Elektroradiologia Oddziału Nauk Biomedycznych: dr hab. n. med. profesor uczelni Marek Lipiński

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego